Gower steht für:

geographische Objekte:
 Gower-Halbinsel, Wales
 Gower (Missouri), Ort im Buchanan County und im Clinton County 

Wahlkreise:
 Gower (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Gower (Wahlkreis, Wales), Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales

britische Titel:
 Baron Gower und Earl Gower, siehe Duke of Sutherland

Gower ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Gower (* 1989), britischer Schauspieler
 Carlena Gower (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Craig Gower (* 1978), australischer Rugbyspieler
 Cromartie Sutherland-Leveson-Gower, 4. Duke of Sutherland (1851–1913), britischer Adliger und Politiker
 David Gower (* 1957), englischer Cricketspieler
 David J. Gower (* 1969), britischer Herpetologe
 Elizabeth Leveson-Gower, Duchess of Sutherland (1765–1839), britische Adlige und Großgrundbesitzerin

 Harriet Sutherland-Leveson-Gower, Duchess of Sutherland (1806–1868), britische Adlige und Hofdame
 Humphrey Gower (1638–1711), englischer Theologe
 Jack Gower (* 1994), britischer Skirennläufer
 Jessica Gower (* 1977), australische Schauspielerin

 Laurence Gower (1913–1997), britischer Rechtswissenschaftler
 Mark Gower (* 1978), englischer Fußballspieler
 Michael Gower Coleman (1939–2011), südafrikanischer Geistlicher, Bischof von Port Elizabeth
 Millicent Sutherland-Leveson-Gower, Duchess of Sutherland (1867–1955), britische Gesellschaftsdame und Sozialreformerin
 Pauline Gower (1910–1947), britische Pilotin und Schriftstellerin
 Richard Hall Gower († 1833), englischer Seemann und Schiffbauingenieur
 Ronald Gower (1845–1916), britischer Autor, Bildhauer und Politiker
 William Hugh Gower (1835–1894), britischer Gärtner 

Siehe auch:
 Gauer